Esquerra Republicana de Catalunya,  een Catalaanse politieke partij
Europese onderzoeksraad (European Research Council), een organisatie die tracht het wetenschappelijk onderzoek in Europa te bevorderen
Europees kampioenschap rally (European Rally Championship), een jaarlijks kampioenschap in de rallysport